Samsung SCH-E135 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-X800
 Motorola MS150I
 Pantech Q80
 Fly FT20
 Voxtel BD-20

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E135 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E135  

E